Göte steht für:

 Göte (Vorname), männlicher Vorname
 eine hölzerne Wasserschaufel, siehe Gütte

Siehe auch:
 Göde
 Goethe (Begriffsklärung)